Zkratka FAB může mít více významů:

 Freiheitsaktion Bayern
 Cylindrická zámková vložka
 Společnost a značka FAB
 Força Aérea Brasileira